Az 1968-as magyar női kosárlabda-bajnokság a harminckettedik magyar női kosárlabda-bajnokság volt. Tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A Székesfehérvári VT Vasas új neve Videoton SC lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

Források 
 A magyar sport évkönyve 1969

Női kosárlabda-bajnokság évei
Magyarno~ikosarlabdabajnoksag